I. Johanna flamand grófnő
 I. Johanna kasztíliai királynő
 I. Johanna aragóniai királynő
 I. Johanna nápolyi királynő
 I. Johanna navarrai királynő